Хмаимим () — поселение на северо-западе Сирии, в мухафазе Латакия. Находится в административном районе Джабла, в паре километров от побережья Средиземного моря.

Одно из крупнейших поселений в пригороде Джаблы.

Через Хмаимим проходит автомобильная дорога Латакия — Джабла — Хомс.

К поселению непосредственно примыкает международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада.

На 2004 год население Хмаимима составляло 3701 человека, в том числе 1900 мужчин и 1801 женщину. Домохозяйств 741.

Примечания 

Города мухафазы Латакия